Валенти́на Васи́льева: Васильева, Валентина Афанасьевна (1929—2021) — народный учитель Российской Федерации, учитель математики.
 Васильева, Валентина Борисовна (род. 1949) — советская и украинская оперная певица; Народная артистка Украины.